Andreas Rüdiger ist der Name folgender Personen:
* Andreas Rüdiger (Philosoph) (1673–1731), deutscher Philosoph
 Andreas Rüdiger (Schauspieler) (* 1951), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher